Onca eller Onça kan syfta på:
 Onça – ett berg  i provinsen Cuanza Sul i Angola, Afrika
 Onça (vikt) – en gammal handels- ädelmetall- och myntvikt använd i Portugal och Brasilien